Barbaresco kan syfta på:

 Barbaresco – en DOCG för vin i provinsen Cuneo i Italien
 11473 Barbaresco – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Italien 

 Barbaresco, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo,